Matteüs en de engel verwijst naar schilderijen met een afbeelding van de Evangelist Matteüs die bij het schrijven van zijn evangelie wordt geïnspireerd door een engel:
Matteüs en de engel (Caravaggio), in de kerk San Luigi dei Francesi in Rome
Matteüs en de engel (Reni), in de Vaticaanse Musea
Matteüs en de engel (Rembrandt)